Дунае́вский — фамилия:

Дунаевский 
 Дунаевский, Арон Юдович (1890–1963) — советский инженер-архитектор
 Дунаевский, Александр Михайлович (1909—1985) — советский журналист, писатель.
 Дунаевский, Альбин (1817—1894) — польский кардинал, епископ.
 Дунаевский, Владимир Аронович (1919—1998) — советский и российский историк.
 Дунаевский, Зиновий Осипович (1908—1981) — советский композитор, брат И. О. Дунаевского.
 Дунаевский, Исаак Осипович (1900—1955) — советский композитор, дирижёр и педагог, отец М. И. Дунаевского.
 Дунаевский, Константин Дмитриевич (1922—1945) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Дунаевский, Лев Исаакович (1900—1981) — советский хирург-уролог, доктор медицинских наук, профессор.
 Дунаевский, Максим Исаакович (род. 1945) — российский композитор, сын И. О. Дунаевского.
 Дунаевский, Михаил (Мендель) Маркович (1910—1963) —  советский деятель промышленности.
 Дунаевский, Олег Арсеньевич (1928—2007) — ректор Калининского мединститута, почётный гражданин Твери.
 
 Дунаевский, Фёдор Леонидович (род. 1969) — советский и российский киноактёр.
 Дунаевский, Юлиан фон (1822—1907) — австро-венгерский государственный деятель, министр финансов Цислейтании в 1880—1891.

Дунаевская 
 Дунаевская, Алина Максимовна (род. 1983) — русско-французская певица, автор-композитор своих песен, актриса, модель. Дочь М. И. Дунаевского.
 Дунаевская, Ирина Михайловна (1919—2014) — советский и российский хеттолог.
 Дунаевская, Рая (1910—1987) — американский левый философ.
 Дунаевская, Татьяна Вениаминовна (1932—2018) — советский и российский театральный режиссёр.

Топоним 
 Дунаевский — посёлок, Карачевский район, Брянская область

Примечания